Во́лков — русская фамилия, образованная как отчество от нецерковного мужского личного имени Волк. На Руси такое прозвище часто давали, чтобы уберечь человека от хищников. В списке общерусских фамилий занимает 11-е место. В списке наиболее распространённых фамилий, приводимом Б. Унбегауном, фамилия Волков в Санкт-Петербурге в 1910 занимала 22-е место.

Примечания